Colditz peut faire référence à :

 Colditz, la ville de Saxe en Allemagne ;
 Colditz, série télévisée des années 1970 ;
 Colditz : La Guerre des évadés, téléfilm britannique de Stuart Orme sorti en 2005 ;
 Château de Colditz, camp de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale ;
 planeur de Colditz, planeur construit par des prisonniers de guerre anglais en vue d'une évasion ;
 Les Indomptables de Colditz, film britannique de Guy Hamilton sorti le .